Zandra – variante inglese del nome proprio di persona Sandra
Zandra – cantante svedese
Zandra – romanzo di fantascienza di William Rotsler del 1975